Џејмс Незбит (, рођен 15. јануара 1965.) северноирски је глумац и комичар.

Филмографија 

|-
| 1985. || Крај људског свијета || -{The End of the World Man}- || полицајац || 
|-
| 1991. || Слушај моју пјесму || -{Hear My Song}- || Финтан О’Донел || 
|-
| 1995. || Џуди || -{Jude}- || Стриц Џои || 
|-
| 1996. || Добродошли у Сарајево || -{Welcome to Sarajevo}- || Грег || 
|-
| 1997. || Ово је море|| -{This Is the Sea}- || Том || 
|-
| 1998. || Жена прича прљаво || -{Women Talking Dirty}- || Стенли || 
|-
| 2001. || || -{Lucky Break}- || Џими Хендс || 
|-
| 2004. || Милиони || -{Millions}- || Руни Кенингем || 
|-
| 2005. || Меч лопта || -{Match Point}- || детектив Бејнер || 
|-
| 2008. || Просвијетљени || -{Blessed}- || Питер || 
|-
| 2010. || Пут || -{The Way}- || Џек || 
|-
| 2011. || Кориолан || -{Coriolanus}- || Сициниус || 
|-
| 2012. || Хобит: Неочекивано путовање || -{The Hobbit: An Unexpected Journey}- || Бофур || 
|-
| 2013. || Хобит: Шмаугова пустошења || -{The Hobbit: The Desolation of Smaug}- || Бофур || 
|-
| 2014. || Хобит: Битка пет армија || -{The Hobbit: The Battle of the Five Armies}- || Бофур ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

  

Рођени 1965.
Британски комичари
Северноирски глумци
Глумци у филмској трилогији Хобит